«Удар молнии» () — трагикомедия режиссёра Брайана Данелли с Крисом Колфером в главной роли, который также выступает в качестве сценариста и продюсера картины. Съёмки фильма проходили летом 2011 года, с 12 июля по 4 августа, в промежутке между окончанием концертного тура Glee Live! In Concert! и началом съёмок третьего сезона телесериала «Хор», где задействован Колфер. 17 февраля 2012 года вышел трейлер фильма. Премьера состоялась 21 апреля 2012 года на кинофестивале Трайбека.

Сюжет 
События описываются как воспоминания школьника Карсона Филлипса (Крис Колфер), который погибает от удара молнии в самом начале фильма. Редактор школьной газеты, которую никто не читает, объект насмешек всех учеников, саркастичный и чересчур умный для своих лет Филлипс старается сделать всё возможное, чтобы сбежать из ненавистного родного городка и поступить в престижный университет. Ради достижения своих целей он готов пойти даже на шантаж. Сюжет рассказывает о его мечтах, стремлениях, непоколебимой вере в себя, надежде на лучшее завтра, за которыми Карсон потерял своё настоящее.

В ролях

Восприятие 
Фильм получил смешанные оценки критиков.

На сайте Metacritic картина набрала 41 балл из 100, на основе 12 обзоров.

На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 30%, на основании 33 рецензий критиков, со средней оценкой 4,9 из 10.

Самой распространенной жалобой рецензентов был тот факт, что персонаж Колфера казался слишком высокомерным и циничным, и ему не удавалось быть симпатичным. 

Но многие критики высоко оценили дебют Колфера в качестве сценариста.

Примечания

Ссылки 
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 2012 года
Фильмы-драмы США
Фильмы США 2012 года